

Wydarzenia 

 15 kwietnia – Ptolemeusz XII po obaleniu dzięki rzymskiej interwencji swej córki Bereniki IV, przejął ponownie władzę w Egipcie.
 26 sierpnia – wojny galijskie: Juliusz Cezar wylądował w Brytanii.
 Bitwa pod górą Tabor w czasie żydowskiego powstania antyrzymskiego.
 W Rzymie ukończono Teatr Pompejusza.
 Konsulat Krassusa i Pompejusza.